Kasaï (provincie), een provincie in het centraal-zuiden van de Democratische Republiek Congo, 
Kasaï (rivier), een rivier in Centraal-Afrika die ontspringt in Angola onder de naam Rio Casai,
Kasai (stad), een stad in Japan

Zie ook 
 Air Kasaï